Bifidobacteriales (do latim, bactéria dividida em dois) é uma ordem de actinobacterias com apenas uma família, Bifidobacteriaceae. Possuem 16 marcadores moleculares que os diferenciam de outras actinobactérias. Várias de suas espécies são flora normal de intestino e vagina de animais, inclusive humanos.

Filogenia 
Segundo o projeto árvore da vida de todas as espécies baseado no rRNA 16s, as Bifidobacteriaceae podem ser divididas em: 

Actinobacteria